Das Rechbergrennen in Tulwitz (Steiermark, Österreich) ist ein Autobergrennen und wird vom Motorsportclub Mürztal veranstaltet. Es zählt sowohl zur FIA European Hill Climb Championship und FIA Historic Hill Climb Championship als auch zur Österreichischen Staatsmeisterschaft für Automobil Bergsport und ist eine der großen Motorsportveranstaltungen in Österreich.

Gefahren wird jedes Jahr Ende April auf dem 5050 m langen Streckenabschnitt der Bundesstraße 64 von Tulwitz hoch auf den 929 m hohen Rechberg.

Geschichte 

Das erste Rennen fand am 10. September 1972 statt. Es nahmen 52 Motorräder, fünf Beiwagenmaschinen und 47 Automobile daran teil. Der Streckenrekord wurde für diese 4 km lange Strecke von Erich Breinsberg mit 2:02,87 Minuten aufgestellt. Das Rennen wurde für die Wertung der Österreichischen Bergmeisterschaft herangezogen. 1981 erfolgte erstmals auf der Strecke ein Europa-Bergmeisterschaftslauf und der Streckenrekord wurde von Michel Pignard auf 1:47,36 Minuten verbessert.

1987 wurde der Start auf den heutigen Standort in Tulwitz verlegt und die Streckenlänge erhöhte sich auf 4,5 km. Walter Pedrazza aus Vorarlberg stellte mit 2:08,25 Minuten für die neue Strecke den Streckenrekord auf. 1988 wurde die Strecke nochmals durch die Verlegung des Zieles nach der Passhöhe auf die vom internationalen Verband vorgeschriebene Länge von 5050 m verlängert. Die durchschnittliche Steigung beträgt jetzt 5,3 % und der Streckenrekord wurde von Herbert Stenger mit 2:09,85 Minuten aufgestellt.

Beim 30 Jahre Rechberg-Jubiläumsrennen im Jahr 2002 fiel erstmals die 2-Minuten Schallmauer mit 1:59,529 Minuten durch Josef (Seppi) Neuhauser (Minardi Formel 1). Seit 2014 beträgt der Streckenrekord 1:55:366, aufgestellt von Simone Faggioli auf Osella FA 30.

Beim Training am 25. April 2015 kam der tschechische Bergrennfahrer Otakar Kramsky mit seinem Formel-Wagen auf der Geraden vor der VIP-Tribüne von der Strecke ab und kollidierte mit einem Baum, dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Weitere Trainingsläufe an diesem Tag wurden abgesagt.
Am Sonntag wurde dann das Rennen nach einem Trainingslauf in nur einem Durchgang gefahren, gewinnen konnte bereits zum sechsten Mal hintereinander der Italiener Simone Faggioli. Den zweiten Platz belegte der Luxemburger David Hauser vor dem Österreicher Christian Schweiger.

Sieger des Rechbergrennens

Entwicklung des Streckenrekords

Weblinks 
 Homepage des Veranstalters

Einzelnachweise 

Motorsportwettbewerb in Österreich
Sport (Steiermark)
Rennen der Europa-Bergmeisterschaft
Fladnitz an der Teichalm